Ядерный научно-исследовательский центр в Йонбёне (Нёнбёне) — крупнейший ядерный объект КНДР, управляющий первым ядерным реактором. Расположен в Йонбёне (провинция Пхёнан-Пукто).

Основан в 1964 году при содействии СССР.

В 1965 году введен в действие советский ядерный реактор ИРТ-2000 мощностью 2 мегаватта.

16 апреля 2009 года инспекторы МАГАТЭ из этого центра были выдворены из страны.

Информация об энергоблоках

См. также 
 Ракетно-ядерная программа КНДР

Примечания

Ссылки 
 Уничтожен символ ядерной программы

Центры ядерных исследований
Экономика КНДР